Panna puede referirse a:
Panna, distrito de la India en el estado de Madhya Pradesh.
 Panna, ciudad de la India, centro administrativo del distrito homónimo.
Panna, género de peces que incluye al Panna microdon, Panna heterolepis y Panna perarmatus, entre otras especies.
 Panna cotta, postre típico del Piamonte, en Italia.